В 1934 году состоялся 1-й республиканский чемпионат в Алма-Ате, где Исидор Лопатников стал чемпионом. Самым титулованным чемпионом Казахской ССР является Анатолий Уфимцев (11 раз).

Последним чемпионом КазССР и первым чемпионом независимого Казахстана был Владислав Ткачёв, представлял город Целиноград/Акмола.

По состоянию на 2020 год Дармен Садвакасов является наиболее титулованным чемпионом Казахстана (5 раз).

Призёры открытого чемпионата Казахстана по годам

Победители чемпионатов Казахской ССР

Примечания

Литература

Ссылки 
 Championships of Republics
 

Казахстан